"San Mauro", forma italianizada de "São Mauro", pode significar:
 San Mauro Forte, comuna italiana da Basilicata
 San Mauro Cilento, comuna italiana da Campânia
 San Mauro Pascoli, comuna italiana da Emília Romagna
 San Mauro Torinese, comuna italiana do Piemonte
 San Mauro di Saline, comuna italiana do Vêneto
 San Mauro Castelverde, comuna italiana da Sicília
 San Mauro la Bruca, comuna italiana da Campânia
 San Mauro Marchesato, comuna italiana da Calábria

Desambiguações de topônimos